Thiago Silva kan syfta på:

 Thiago Silva (MMA-utövare) (född 1982),  en MMA-utövare som tävlar som lätt tungviktare
 Thiago Emiliano da Silva (född 1984), en brasiliansk fotbollsspelare (försvarare)
 Thiago Quirino da Silva (född 1985), en brasiliansk fotbollsspelare (anfallare)